Цана:

 Цана — город в Германии, в земле Саксония-Анхальт.
 Цана, Лорик (род. 1983) — албанский футболист, полузащитник.